Suffolk County může být:

 Suffolk – anglické tradiční hrabství 

název dvou okresů ve Spojených astátech amerických

 Suffolk County (Massachusetts) – okres v Massachusetts
 Suffolk County (New York) – okres v New Yorku